Галиндес:

 Галиндес, Хесус (1915—1963) — баскский писатель, участник гражданской войны в Испании, представитель Баскского правительства в изгнании.
 Галиндес, Эрнан (род. 1987) — эквадорский футболист, вратарь.
 Галиндес — знатная семья, вероятно, арагонского происхождения.
 Андрегота Галиндес (ок. 900—972) — графиня Арагона (922—943), представительница династии Галиндес.